Елизаве́та ( — элише́ва — «Бог мой — клятва») — женское имя еврейского происхождения.

Имя Елизавета носила супруга первосвященника Аарона. Праведная Елизавета была женой священника Захарии, двоюродной сестрой Марии (матери Иисуса) и матерью Иоанна Крестителя.

На Русь попало с христианством из Византии, но использоваться стало гораздо позднее. Согласно В. А. Никонову, народной формой было Лисавета. Правление российской императрицы Елизаветы Петровны прибавило имени популярности в России, но преимущественно среди дворян.

Именины 
Именины в православии: 7 мая, 5 сентября, 18 сентября, 4 ноября, 31 декабря.

См. также 

 Елизавета (значения)
 Элишева (значения)
 Елисавета
 Элизабет
 Лиля
 Лиза
 Элиза
 Элайза
 Лайза
 Исабель
 Беттина
 Бабетта
 Илзе
 Эльза
 Эльжбета
 Бетта (значения)

Примечания

Ссылки 
Русские женские имена
Женские имена еврейского происхождения